Педро Рамирез има више значења:

 Педро Рамирез (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Педро Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику